toca – metoda tortur
 Toca – miasto w Kolumbii
 TOCA – organizacja zajmująca się wyścigami samochodów turystycznych